Кубусь может иметь следующие значения:

 Польское имя (), уменьшительное от Яков. Сокращённый вариант «Куба» (Kuba).
 «Kubuś» — марка соков (на основе морковного) выпускаемых в Польше. Эмблемой является медведь. В Россию экспортируется с 2003 года под маркой «Тедди».
 Кубусь Пухатек () — польский перевод имени сказочного персонажа, известного в России как Винни-Пух.